Bogojević () può riferirsi a:

Geografia 
 Bogojević Selo – centro abitato della Bosnia ed Erzegovina
 Bogojevići – villaggio della Serbia

Persone 
 Bruno Bogojević (1998) – calciatore croato
 Gordana Bogojević (1974-2009) – cestista jugoslava
 Nikola Bogojevic, in arte Otis (1991) – wrestler statunitense 
 Vladimir Bogojevič (1976) – ex cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco naturalizzato tedesco